XIX Кубок России по футзалу (AMF) прошёл 3—7 октября 2010 года в пгп Лотошино Московской области.

Участники

Групповой раунд

Группа «A»

Группа «Б»

Финальный раунд

Ссылки 
 результаты на сайте ФФР

Кубок России по футболу в залах